Comitatul Clayton, conform originalului, Clayton County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Clayton, statul , situat în Atlanta Metropolitan Area
 Comitatul Clayton, statul

Vezi și 
 Comitatul Clay (dezambiguizare)
 Comitatul Clayton (dezambiguizare)
 Clay (dezambiguizare)
 Clayton (dezambiguizare)